Miejscowości w USA:
 Callaway – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Bay
 Callaway – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Callaway – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
Gminy w USA:
 Callaway (ang. Callaway Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Callaway (ang. Callaway County) – w stanie Missouri
Inne:
 Callaway Cars – amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne